Вила се може односити на:
 вила (грађевина), раскошна кућа
 
 вила (митологија), митолошко биће
 , митолошко биће у словенској митологији
 вила (оруђе), алатка
 Вила (часопис), недељник

насеља у Италији:
 Вила (Алесандрија), је насеље у Италији у округу Алесандрија, региону Пијемонт
 Вила (Долина Аосте), је насеље у Италији у округу Долина Аосте, региону Долина Аосте
 Вила (Арецо), је насеље у Италији у округу Арецо, региону Тоскана
 Вила (Асти), је насеље у Италији у округу Асти, региону Пијемонт
 Вила (Бјела), је насеље у Италији у округу Бијела, региону Пијемонт
 Вила (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Вила (Болцано), је насеље у Италији у округу Болцано, региону Трентино-Јужни Тирол
 Вила (Бреша), је насеље у Италији у округу Бреша, региону Ломбардија
 Вила (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт
 Вила (Гросето), је насеље у Италији у округу Гросето, региону Тоскана
 Вила (Империја), је насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Вила (Ла Специја), је насеље у Италији у округу Ла Специја, региону Лигурија
 Вила (Лука), је насеље у Италији у округу Лука, региону Тоскана
 Вила (Мантова), је насеље у Италији у округу Мантова, региону Ломбардија
 Вила (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Вила (Модена), је насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања
 Вила (Падова), је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Вила (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Вила (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Вила (Пјаченца), је насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Вила (Пиза), је насеље у Италији у округу Пиза, региону Тоскана
 Вила (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Вила (Римини), је насеље у Италији у округу Римини, региону Емилија-Ромања
 Вила (Салерно), је насеље у Италији у округу Салерно, региону Кампанија
 Вила (Савона), је насеље у Италији у округу Савона, региону Лигурија
 Вила (Сијена), је насеље у Италији у округу Сијена, региону Тоскана
 Вила (Сондрио), је насеље у Италији у округу Сондрио, региону Ломбардија
 Вила (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Вила (Удине), је насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Вила (Вербано-Кузио-Осола), је насеље у Италији у округу Вербано-Кузио-Осола, региону Пијемонт
 Вила (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето

Види још 
 Виле